Trelleborg (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Trelleborg (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Skåne län
Trelleborgs FF, een Zweedse voetbalclub 
Trelleborg (museum), een oudheidkundig volksmuseum op het Deense eiland Seeland
Trelleborg AB, Zweeds bedrijf